Тост — промова, що передує розпиванню спиртних напоїв
 Тост — підсмажений в тостері шматочок хліба.
 Тост () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор
 «Тост» — фільм британського режисера Кларксона.